Населені пункти в Чехії:

 Албрехтиці (Карвіна)
 Албрехтиці (Усті-над-Орлиццю)